Gray Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gray Township (Lonoke County, Arkansas)
 Gray Township (White County, Arkansas)
 Gray Township (Illinois)
 Gray Township (Minnesota)
 Gray Township (North Dakota)
 Gray Township (Pennsylvania)